Giudecca se poate referi la:

 Giudecca, insulă din centrul istoric al orașului Veneția
 Canalul Giudecca, care o separă de Dorsoduro
 Giudecca, insuliță ce aparține de insula Burano
 Giudecca, termen italian folosit pentru vechile cartiere evreiești, în special în sudul Italiei (ca în Catania sau Reggio Calabria)